Africa Equatoriale Francese  – federazione di possedimenti francesi nell'Africa Centrale durante il colonialismo
 Allons en France  – programma di soggiorno in Francia per studenti di lingua francese
 American Expeditionary Forces  – forze armate statunitensi in Europa durante la prima guerra mondiale
 Audiovisuel Extérieur de France – istituto per la diffusione di materiale audiovisivo in lingua francese nei Paesi esteri